Trickster - figura mitológica
Trickster Online - um jogo 

Desambiguação